Governo La Marmora può riferirsi a tre governi guidati da Alfonso La Marmora:
Governo La Marmora del Regno di Sardegna, in carica dal 19 luglio 1859 al 21 gennaio 1860.
due governi del Regno d'Italia:
Governo La Marmora II, in carica dal 28 settembre 1864 al 31 dicembre 1865;
Governo La Marmora III, in carica dal 31 dicembre 1865 al 20 giugno 1866.